Miguel Ângelo Moita Garcia, ex calciatore portoghese
Luís Miguel Brito Garcia Monteiro, calciatore portoghese
Miguel Ángel García Tébar, calciatore spagnolo
Jesus Miguel Garcia, calciatore messicano
Miguel García Martín, calciatore spagnolo
Miguel Ángel García Pérez-Roldán, calciatore spagnolo
Miguel García Cuesta, cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
Miguel García (o Padre Basilio), musicista e compositore spagnolo.

Miguel García (1991 – vivente) tuffatore colombiano, specializzato nelle grandi altezze